Wielkopolska północna grupa IV ligi jest jedną z 21 grup IV ligi. Występuje w niej 16 drużyn z północnej części województwa wielkopolskiego (w przybliżeniu obszar byłych województw pilskiego i poznańskiego). Opiekunem rozgrywek jest Wielkopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Poznaniu.

Sezon 2017/2018 

||rowspan=6|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o miejsce w III lidze, grupa II w sezonie 2018/2019 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa wielkopolska południowa), a 1. zespołem IV ligi (grupa wielkopolska północna). Mecze odbyły się 9 i 17 czerwca 2018.

Sezon 2016/2017 

||rowspan=13|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o miejsce w III lidze w sezonie 2017/2018 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa wielkopolska południowa), a 1. zespołem IV ligi (grupa wielkopolska północna). Mecze odbyły się 10 i 17 czerwca 2017.

 Wynik dwumeczu 2:1 dla Centry Ostrów Wielkopolski, co dało drużynie awans do III ligi w sezonie 2017/2018.

Sezon 2015/2016 

||rowspan=10|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

||rowspan=11|

Sezon 2012/2013 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

 Grom Plewiska awansowała do III ligi.

Baraże 
Baraże o awans do IV ligi, grupa wielkopolska północna na sezon 2013/2014.

 20 czerwca 2013: Iskra Szydłowo - Kotwica Kórnik 3:0 (k. 4:1)
 23 czerwca 2013: Kotwica Kórnik - Błękitni Wronki 5:4 (k. 5:4)
 27 czerwca 2013: Błękitni Wronki - Iskra Szydłowo 1:0 (k. 2:4) 

Iskra Szydłowo awansowała do IV ligi.

Sezon 2011/2012 

|rowspan=15 style="background-color:white;"|

 Luboński KS awansował do III ligi.
 Polonia Chodzież wycofała się po zakończeniu rozgrywek, dzięki czemu dodatkowo utrzymał się 1920 Mosina. Sparta Złotów zrezygnowała z gry w IV lidze. 
 Polonia Nowy Tomyśl wycofała się po zakończeniu rozgrywek, dzięki czemu dodatkowo utrzymał się Mieszko Gniezno.

Baraże 
Baraże o awans do IV ligi, grupa wielkopolska północna na sezon 2012/2013.

 10 czerwca 2012: Korona Stróżewo - Kotwica Kórnik 1:2 (k. 3:2)
 13 czerwca 2012: Świt Piotrowo - Korona Stróżewo 3:0 (k. 5:1)
 17 czerwca 2012: Kotwica Kórnik - Świt Piotrowo 1:4 (k. 5:4) 

Świt Piotrowo awansowała do IV ligi.

Sezon 2010/2011 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

.
 Polonia Środa Wielkopolska awansowała do III ligi,
 Sokół Pniewy, Concordia Murowana Goślina, Sparta Szamotuły, Sokół Damasławek i Sparta Oborniki spadli do klasy okręgowej.

Baraże 
Baraże o awans do IV ligi, grupa wielkopolska północna na sezon 2011/2012.

 18 czerwca 2011: Sparta Złotów - Huragan Pobiedziska 2:1 (k. 4:3)
 23 czerwca 2011: Świt Piotrowo - Sparta Złotów 1:1 (k. 3:4)
 26 czerwca 2011: Huragan Pobiedziska - Świt Piotrowo 1:1 (k. 4:1) 

Sparta Złotów awansowała do IV ligi.

Sezon 2009/2010

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

Awans do baraży uzyskał Lubuszanin Trzcianka.

Sezon 2007/2008

Sezon 2006/2007 

 
 Nielba Wągrowiec awansowała do baraży o III ligę
 Noteć Rosko i Huragan Pobiedziska spadły do klasy okręgowej
 Dyskobolia II Grodzisk Wielkopolski wycofała się z rozgrywek po zakończeniu sezonu

Sezon 2005/2006 

 Nielba Wągrowiec awansowała do baraży o III ligę.
 Warta Śrem, Polonia Środa Wielkopolska i Wełna Rogoźno spadły do klasy okręgowej.
 MKP 1999 Goliat Piła wycofał się z rozgrywek IV ligi.

Sezon 2004/2005 

 Nielba Wągrowiec awansowała do baraży o III ligę
 TPS Winogrady Poznań i Patria Buk spadły do klasy okręgowej

Sezon 2003/2004 

 Lech II Poznań awansował do baraży o III ligę
 Unia Wapno spadła do klasy okręgowej

Sezon 2002/2003 

 Mieszko Gniezno awansował do baraży o III ligę
 Fortuna Wieleń spadła do klasy okręgowej
 Sparta/Polonia Jastrowie wycofała się z rozgrywek IV ligi
 Sparta Złotów połączyła się z Polonią Jastrowie tworząc klub Sparta/Polonia Jastrowie

Przypisy 

Sport w województwie wielkopolskim
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce